Johannes Vertholen (1771-1853), generaal-majoor, commandant van de vesting Breda
Johannes Vertholen (1804-1874), kolonel der artillerie, adjudant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië